Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Isabel Cueto 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (semifinali)
 Kathy Horvath (semifinali)
 Judith Wiesner (terzo turno)
 Wiltrud Probst (terzo turno)

 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Michelle Torres (terzo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Assente
 Isabel Cueto (finale)
 Mariana Pérez-Roldán (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1987